Albert Le Moigne (1849-1930), homme politique français ;
 Jean-Louis Le Moigne (1931-2022), philosophe et épistémologiste français ;
 Jérôme Le Moigne (1983-), footballeur français ;
 Lénaïg Le Moigne (1990-), volleyeuse française ;
 Simone Le Moigne (1911-2001), peintre française.

Voir aussi